Фо́льке () — шведские имя и фамилия. Известные носители:

Имя 
 Бернадот, Фольке (1895—1948) — шведский дипломат, общественный деятель.
 Фольке Ярл (1164—1210) — шведский ярл.

Фамилия 
 Фольке, Карл (род. 1955) — шведский учёный.
 Фольке, Педер (род. 1987) — шведский кёрлингист и тренер.